Казковий світ - регіональна торговельна мережа дитячих магазинів у Вінницькій області.

Зареєстрована торгова марка.

Мережа «Казковий світ» 
Основні напрямки розвитку мережі - дитячі непродовольчі товари всіх категорій. Орієнтування на низький та середній ціновий діапазон вітчизняних та зарубіжних виробників.

Історія 
2004р. Відкриття першого магазину.

2006p. Загальна дисконтна програма для всієї мережі

2011p. Початок роботи Інтернет-магазину

Примітки 

 Офіційний сайт мережі
 Офіційна сторінка в Facebook

Джерела 
 Карта Винницы

Посилання 
 Каталог організацій Вінниці